Sibirski ist der Name mehrerer Ortschaften in Russland:
 Sibirski (Region Altai), regionsunterstellte geschlossene Siedlung städtischen Typs in der Region Altai
 Sibirski (Region Altai, Perwomaiski), Dorf im Rajon Perwomaiski der Region Altai
 Sibirski (Chanten und Mansen), Dorf im Autonomen Kreis der Chanten und Mansen
 Sibirski (Nowosibirsk), Dorf in der Oblast Nowosibirsk
Siehe auch:
 Sibirskoje